Indonesië
 Mancak (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Mancak (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam